Nazwy geograficzne
 Berthold – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Berthold (ang. Berthold Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Osoby
 Berthold – biskup Ikšķile
 Gottfried Berthold – niemiecki botanik

en:Berchtold